Virginiani – abitanti di La Virginia
Virginiani – abitanti del Commonwealth della Virginia, Stati Uniti